Edlandet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Edlandet (vid Brunskär, Korpo), Åboland, 
 Edlandet (vid Lom, Korpo), Åboland,

Se även
Eldslandet
Edlunda

Robotskapade Finlandförgreningar